CLR steht für:

 Cargo Logistic Rail Service GmbH
 Central London Railway
 Common Language Runtime, die Laufzeitumgebung von .NET
 Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion, 1954 umbenannt in Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, 2000 aufgegangen in RTL Group
 Mercedes-Benz CLR

CLR